Morey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morey House (Indiana), ID-Nr. 85001222
 Morey House (Texas), ID-Nr. 90001880